Nancye Bolton ha battuto in finale Marie Toomey 6–3 6–1.

Teste di serie
 Nancye Bolton (Campionessa)
 Thelma Long (secondo turno)
 Mary Bevis (semifinalista)
 Marie Toomey (finalista)
 Pat Jones (secondo turno)
 Nell Hopman (quarti di finale)
 Sadie Newcombe (secondo turno)
 Dulcie Whittaker (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1948